Чемпионат Колумбии по футболу 1981 — 34-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 8 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Плуфинальные группы

Группа А

Группа В

Финальная группа

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1981 на RSSSF

1981
Футбол в Южной Америке в 1981 году
1981 год в Колумбии